Aon (empresa) (de la paraula en gaèlic que significa unitat), companyia multinacional d'assegurances, amb seu a Londres (Regne Unit)
 Aon Center (del nom de l'empresa anterior), gratacel de Chicago (Estats Units)
 AON també és l'antic codi ISO 4217 del kwanza, moneda oficial d'Angola
 Sant Aon també és un municipi del departament de l'Alt Loira, a França